Гогунская — фамилия, женская форма фамилии Гогунский. Известные носительницы:
 Гогунская, Инна Владимировна (род. 1965) — украинский учёный в области отоларингологии, аллергологии.
 Гогунская, Милана Витальевна (род. 2010) — российская певица.